Ђон Кастриот може бити:

 Ђон I Кастриот
 Ђон II Кастриот